Otsola peut nommer:

Toponymes 
 Otsola, quartier de Kotka 
 Otsola, quartier de Joensuu

Patronymes 
 Tuulikki Otsola, nom de plume d''Elli Tuulikki Ylitalo (1924–1985), écrivain a